Aouad ,  Aouadi ou Awad (en arabe : ) est un patronyme porté notamment dans le Monde arabe et dans la diaspora arabe, c'est notamment une ancienne et grande famille de Salé.

Il signifie le joueur de luth arabe mais surtout désigne quelqu'un qui a l'habitude de se rendre au chevet des malades.

Les Aouad de Salé 

La famille Aouad est parmi les grandes et anciennes familles de Salé. C’est une « famille  d'origine hilalienne. Le premier à connaître la célébrité dans cette famille fut le raïs (capitaine) Mhammed Aouad qui sévissait vers le milieu du  contre les navires chrétiens. La fonction de raïs ainsi que la prééminence dans le domaine du savoir se sont perpétués dans sa lignée.

Aouad en tant que nom de famille

Au Maroc 
 Mohamed Aouad, alias Manéta, raïs slaoui vers 1661
 Qandil Aouad, raïs slaoui, 
 Mohamed Aouad Qandil as-Saghir, raïs slaoui vers 1758
 Hajj Ali Ben Mohamed Aouad, raïs slaoui en 1742. Il succède comme Pacha de Salé à Abdelhaq Fennich en 1766
 Benhassoun Ben Ahmed Ben Mohamed Aouad, raïs slaoui vers 1760 au .
 Hajj Al-Hashmi Ben Hajj Ahmed Aouad, Grand Amiral en 1765
 Hajj Taher Ben Hajj Hashmi Aouad (fils du précédent), raïs slaoui (†1813?)
 Hajj Abdelaziz Aouad, surnommé le capitaine, raïs slaoui vers 1841 (†1881)
 Hajj Ahmed Ben Mohamed Ben Al-Hashimi Aouad, Pacha de Salé de 1827 à 1840 ;
 Mohammed Aouad, (1922-2007) ministre et politicien marocain ;
 Taibi Aouad, 1 consul général du Maroc. Espagne et France 
 Abdelhamid Aouad, ministre et politicien marocain ;
 M'hamed Aouad, militant nationaliste marocain et compagnon de route de Mehdi Ben Barka.
 Oumama Aouad Lahrech, (1951-) docteur et ambassadrice marocaine.
 Mohamed Lotfi Aouad, (1951-2017) ambassadeur du Maroc en Turquie.

Dans le monde arabe 
Aouad Benhalima, Caïd de la tribu des Hassasnas (Saïda, Algérie), du temps de la colonisation Française ;
 Gisèle Aouad, actrice libanaise ;
 Mohamed El Amine Aouad, footballeur algérien ;

Prénom

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Anciennes familles de Salé

Bibliographie 

    
   
  
   

Patronyme arabe
Homonymie de patronyme
Grande famille de Salé